Ре́зекне — топоним.
 Резекне — город в Латвии.
 Резекне — река, приток Лубанского озера.
 Железнодорожные станции:
 Резекне I
 Резекне II
 
 «Резекне» — мини-футбольный клуб.